Miejscowości w USA:
 Tulsa – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Wagoner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tulsa (ang. Tulsa County) – w stanie Oklahoma